Plainview kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Plainview (Arkansas)
Plainview (Minnesota)
Plainview (Nebraska)
Plainview (New York)
Plainview (Tennessee)
Plainview (Texas)